Het tennistoernooi Australian Open werd in 1988 bij de mannen voor de 76e keer gehouden. De als derde geplaatste Zweed Mats Wilander won het toernooi voor de derde keer door in de finale de als vierde geplaatste Australiër Pat Cash met 6-3, 6-7, 3-6, 6-1 en 8-6 te verslaan.

Geplaatste spelers
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

  Ivan Lendl (halve finale)
  Stefan Edberg (halve finale)
  Mats Wilander (winnaar)
  Pat Cash (finale)
  Yannick Noah (vierde ronde)
  Anders Järryd (kwartfinale)
  Henri Leconte (derde ronde)
  Slobodan Živojinović (derde ronde)

  Jakob Hlasek (eerste ronde)
  Amos Mansdorf (eerste ronde)
  Peter Lundgren (tweede ronde)
  Christo van Rensburg (derde ronde)
  Paul Annacone (eerste ronde)
  Jonas Svensson (vierde ronde)
  Kelly Evernden (eerste ronde)
  Wally Masur (vierde ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe link 
 Toernooischema Australian Open 1988, mannenenkelspel

Australian Open
ITF-toernooi in 1988